

Persone
 Andrea Masciarelli – ex ciclista su strada italiano, fratello di Francesco e Simone
 Francesco Masciarelli – ciclista su strada italiano, fratello di Andrea e Simone
 Garry Kent Masciarelli, meglio noto con lo pseudonimo di Garry Marshall – regista, attore, sceneggiatore, produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
 Gino Masciarelli – artista italiano
 Livio Masciarelli – scultore italiano
 Palmiro Masciarelli – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano, padre di Andrea, Francesco e Simone
 Roberto Masciarelli – ex pallavolista italiano
 Simone Masciarelli – ex ciclista su strada italiano, fratello di Andrea e Francesco
 Stefano Masciarelli – attore, comico e doppiatore italiano

Altro
 17403 Masciarelli – asteroide 
 Costa Masciarelli – strada del centro storico dell'Aquila